Malamute peut faire référence à :

Zoologie 
 Malamute de l'Alaska, race de chien américaine ;

Toponyme 
 , montagne canadienne ;
 , montagne américaine.

Hydronyme 

 , rivière américaine.

Titre 

 Malamute, roman de l’écrivain français Jean-Paul Didierlaurent